Philippe Chrétien Popp (1805-1879), Belgisch uitgever en cartograaf (Popp-kaarten)
Wilhelm Popp (1828-1902), Duits fluitist en componist
Luitpold Popp (1893-1968), Duits voetballer
André Popp (1924-2014), Frans componist
Marius Popp (jazz) (1935-2016), Roemeens jazzmusicus
Lucia Popp (1939-1993), Slowaaks sopraan
Marius Popp (klassiek) (1955), Slowaaks pianist, organist en dirigent
Alexander Popp (1976), Duits tennisser
Alexandra Popp (1991), Duits voetbalster